Illusion bezeichnet:

 Illusion, eine Wahrnehmungstäuschung

 Illusion (Band), eine britische Progressive-Rock-Band
 Illusion (Album), ein Album der Band Renaissance
 Illusion (1941), einen deutschen Spielfilm von Viktor Tourjansky
 Illusion (Spiel), ein Kartenspiel
 Illusion (Spieleentwickler), einen japanischen Entwickler von Computerspielen
 Illusion (2013), ein deutscher Spielfilm von Roland Reber aus dem Jahr 2013
 Illusion Hills, Hügelkette im Viktorialand, Antarktika
 Illusion Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik